Matrix kan syfta på:

 Matrix – en amerikansk science fiction-film från 1999
 The Matrix (producentgrupp) – en grupp låtskrivare och musikproducenter
 Extracellulär matrix – biologiskt begrepp
 Matrix (geologi) – geologiskt begrepp
 Matrix (nattklubb) – nattklubb i Berlin

Se även 
 Matris